Пюи:

 Пюи — коммуна во французском департаменте Кот-д’Ор региона Бургундия.
 Пюи — деревня на острове Футуна.